Zápolyowie – węgierski ród arystokratyczny
 Barbara Zápolya – żona Zygmunta Starego
 Stefan Zápolya – magnat węgierski, palatyn Węgier
 Jan Zápolya – król Węgier 1526-1540
 Władysław Zápolya
 Emeryk Zápolya – palatyn Węgier
 Mikołaj Zápolya – biskup Siedmiogrodu
 Jan II Zygmunt Zápolya – pierwszy książę Siedmiogrodu, król Węgier 1559-1571